Tatau (dialect), een dialect van het Mandara, gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
 Tatau (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Tatau (stad), de hoofdplaats in het Maleisische district Tatau